Casa Vilaró (Barcelona), habitatge de caràcter racionalista al barri de la Salut de Barcelona 

 Casa Vilaró (Manlleu), edifici al municipi de Manlleu (Osona) 
 Casa Vilaró (Mollerussa)